Christ Church (Barbados) — paróquia (subdivisão) em Barbados
 Christ Church (Oxford) — igreja e faculdade em Oxford, Reino Unido

Desambiguações de topônimos